Horntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Horntjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Horntjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Horntjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (11,7 ha)
Horntjärnet, sjö i Eda kommun,  (11,9 ha)
Nedre Horntjärnen, sjö i Torsby kommun,  (6,38 ha)
Övre Horntjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Horntjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Horntjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Horntjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Horntjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (3,15 ha)
Horntjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (13,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn